PET ali pet je lahko:

 5 (število)
 pozitronska emisijska tomografija, vrsta nuklearnega medicinskega slikanja
 polietilentereftalat, poliestersko vlakno